La Révolution brabançonne se déroule dans les Pays-Bas autrichiens entre 1787 et 1790, sous le règne de Joseph II d'Autriche.
La Brabançonne est l'hymne national de la Belgique.
La Statue de la Brabançonne est une œuvre du sculpteur Charles Samuel sur la place Surlet de Chokier à Bruxelles.
L'avenue de la Brabançonne à Bruxelles.
La Flèche brabançonne est une course cycliste disputée en Belgique dans le Brabant.
La brabançonne est une race de poule domestique belge.
La Brabançonne est une bière belge produite par la Brasserie du Brabant.
Le film Brabançonne, également connu sous le nom La vie est belge, est une comédie musicale de Vincent Bal sortie en 2014.
Homonymie de titre